Лагерь «Дранси» () — нацистский концентрационный лагерь и транзитный пункт для отправки в лагеря смерти, существовавший в 1941—1944 годах во Франции.

Использовался для временного содержания евреев, которые впоследствии отправлялись в лагеря смерти. 70 тыс. евреев прошло через Дранси, 64 759 были депортированы, в том числе 61 тысяча в Освенцим и Собибор. Только 2 тыс. человек остались живы, когда лагерь освободили силы союзников 17 августа 1944 года.

История

Создание лагеря 
Комплекс зданий в пригороде Парижа был конфискован немецкими оккупационными властями в 1940 году. Он использовался сначала как полицейские казармы, затем был преобразован в первичный центр содержания под стражей в Парижском регионе для изоляции евреев и других людей, которых планировалось депортировать из Франции.

Лагерь сегодня 
В 1976 году открылся Мемориал депортации в Дранси, скульптор — .

Дранси в искусстве

Кино 
 , фильм режиссёра , 2007 г.

См. также 
 Режим Виши
 :en:Timeline of deportations of French Jews to death camps

Примечания

Ссылки 
 DRANCY

Концлагеря, появившиеся в 1941 году
Концентрационные лагеря нацистской Германии
Концентрационные лагеря Франции
Появились в 1941 году во Франции
Концлагеря, ликвидированные в 1944 году
Сен-Сен-Дени
Дранси